(1814-1868), général de l'Empire russe ;
 Franzisca Hauke (1989- ), joueuse de hockey sur gazon allemande ;
 Julia Hauke / von Hauke (1825-1895), fondatrice de la maison de Battenberg ;
 Jozef Bossak-Hauké / Hauké-Bossak (1834-1871), militaire polonais, insurgé de 1863 puis officier français dans la guerre franco-allemande ;
 Maurycy Hauke (1775-1830), général du duché de Varsovie puis de l'Empire russe ;
  (1808-1852), militaire polonais, insurgé de 1830.

Patronyme allemand
Noblesse polonaise
Homonymie